

Geografia 
 Malagón – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Luis Malagón – calciatore messicano
 Jerson Malagón – calciatore colombiano